W Polsce 
 Małuszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Męcinka 
 Małuszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce 
 Małuszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin
 Małuszów – gromada